Янга:

 Янга, Гаспар (часто просто Янга или Ньянга) — предводитель восстания рабов в колониальной Мексике
 Янга — город и муниципалитет в Мексике, основанный Гаспаром Янга и его последователями
 Янга — личное имя:
 Янга, Рангело (род. 1992) — нидерландский футболист
 Фернандес, Янга (:en: Yanga R. Fernández) — астроном в Гавайском университете
 Янга (:en:Yanga, Burkina Faso) — деревня в Буркина Фасо
 Янга — племя юкагиров

См. также 
 Янг